Valsera sul fiume pecora (Valsi Pechoraze) è un film del 1992 diretto da Lana Gogoberidze.

Trama

Collegamenti esterni
 

Film drammatici